Paloselkä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Paloselkä (sjö i Finland), Birkaland, 
 Lappaselkä, kulle, Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar